Okołowice ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Okołowice (Koniecpol), Dorf der Gmina Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien
 Okołowice (Pabianice), Dorf der Gmina Pabianice in der Woiwodschaft Łódź